Суперкубок Португалії з футболу 2013 () — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 серпня 2013 року між чемпіоном Португалії Порту та володарем кубка Португалії Віторією (Гімарайнш).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2013
Португалія
2013 у португальському спорті
Події 10 серпня
Серпень 2013